Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2016—2017  — 114-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіонат стартував 29 липня 2016. Брюгге розпочинав сезон як чинний чемпіон країни. 

Чемпіоном став Андерлехт після дворічної перерви, який 18 травня 2017 року став недосяжним для конкурентів після перемоги з рахунком 3–1 у виїзному матчі проти Шарлеруа. Це 34-й титул чемпіонів країни для столичного клубу.

Інформація про команди

Стадіони

Регулярний чемпіонат

Турнірна таблиця

Результати 

 * Матч було зупинено за рахунку 1:3, через заворушення фанатів обох клубів на трибунах. Обидва клуби отримали по 0 очок (зараховані поразки), підсумковий рахунок матчу 0:0.

Лідери чемпіонату

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

Примітки: 
1. Клуб Зюлте-Варегем візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Бельгії з футболу 2016—2017

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Фінальна стадія

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 травня 2017

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 травня 2017

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації
 Про Ліга на soccerway 

2016–2017
Бельгія
Бельгія
2016 у бельгійському спорті
2017 у бельгійському спорті